Gavelli ima više značenja:
 Gavelli, Asti
 Gavelli, Perugia